Bishop (angl. biskup) může znamenat:

příjmení
 Ben Bishop (* 1986) – americký hokejový brankář
 Billy Bishop (1894–1956) – kanadský stíhací pilot, letecké eso první světové války
 Elvin Bishop (* 1942) – americký zpěvák a kytarista
 Eric Marlon Bishop, známý jako Jamie Foxx (* 1967) – americký herec, komik a zpěvák
 Joey Bishop (1918–2007) – americký televizní a filmový herec
 Kelly Bishop (* 1944) – americká herečka a tanečnice
 Kirsten J. Bishop (* 1972) – australská spisovatelka fantasy
 Maurice Bishop (1944–1983) – grenadský politik a revolucionář
 Peter Bishop (* 1944) – americký futurolog a sociolog
 John Michael Bishop (* 1936) – americký imunolog a mikrobiolog, nositel Nobelovy ceny

 místní název
 Bishop (Georgie) – město v USA
 Bishop (Kalifornie) – město v USA
 Bishop (Texas) – město v USA

jiný význam
 Bishopův kruh nebo prstenec okolo Slunce
 Bishop (samohybné dělo) – britské 88mm samohybné dělo